Hata steht für:

 ein Dorf im Landkreis Higashichikuma in der japanischen Präfektur Nagano
 einen Klan (uji) des feudalen Japans

Hata ist der Familienname folgender Personen:

 Aymon Hata (* 1984), britisch-japanischer Pokerspieler
 Hata Hikosaburō (1890–1959), Generalleutnant der kaiserlich japanischen Armee
 Dieudonné M’Sanda Tsinda-Hata (1935–2001), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kenge
 Junki Hata (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Kenjirō Hata (* 1975), japanischer Manga Künstler
 Kōhei Hata (* 1935), japanischer Schriftsteller
 Masanori Hata (* 1935), japanischer Essayist
 Minoru Hata (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Prateep Ungsongtham Hata (* 1952), Generalsekretärin der Duang Prateep Foundation und thailändische Senatorin
 Hata Sahachirō (1873–1938), japanischer Bakteriologe und Mikrobiologe
 Hata Shunroku (1879–1962), japanischer Kriegsminister und Generalfeldmarschall im Zweiten Weltkrieg
 Sumire Hata (* 1996), japanische Weitspringerin
 Taiga Hata (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Hata Teruo (1887–1945), japanischer Maler
 Hata Toyokichi (1892–1956), japanischer Geschäftsmann, Regisseur, Übersetzer, Essayist und Entertainer
 Tsutomu Hata (1935–2017), 51. Premierminister Japans
 Yōko Hata (* um 1955), japanische Badmintonspielerin
 Yūichirō Hata (1967–2020), japanischer Politiker (DPJ)
sowie der Name
 Hata, Kampfname von Hamis Bassarewan († 1979), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist und Politiker